Stora Sirsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Sirsjön, Närke, sjö i Lekebergs kommun,  (31,3 ha)
Stora Sirsjön, Västmanland, sjö i Hällefors kommun,  (73,8 ha)

Se även
Sirsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn